Panasówka (Polska)
 Panasówka (rejon podwołoczyski)
 Panasówka (rejon zborowski)